Painsi ist der Familienname der folgenden Personen:
 Eduard Painsi (* 1956), österreichischer Fußballspieler
 Erich Painsi (* 1966), österreichischer Fußballspieler